Hej, man! – longplay szwedzkiej piosenkarki Moniki Zetterlund, wydany w listopadzie 1975 roku nakładem wytwórni muzycznej Odeon. 

Album powstał w studiu EMI w Sztokholmie przy akompaniamencie orkiestry Larsa Baggesa.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 Strona A

 Strona B

Przypisy 

Albumy Moniki Zetterlund
Albumy jazzowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1975